Macura ist der Familienname folgender Personen:

 Alice Macura (* 1982), österreichische Sängerin, Schauspielerin und Tänzerin
 Stanislav Macura (* 1946), tschechischer Dirigent
 Tomáš Macura (* 1964), tschechischer Politiker (ANO 2011)
 Vladimir Macura (1942–2021), serbischer Stadtplaner
 Vladimír Macura (1945–1999), tschechischer Schriftsteller